Trinity College er navnet på flere institutioner:

Irland 
 Trinity College (Dublin) – under University of Dublin i Dublin

Storbritannien 
 Trinity College (Cambridge) – under University of Cambridge i Cambridge
 Trinity College London – i London
 Trinity College (Oxford) – under University of Oxford i Oxford

USA 
 Trinity College (Connecticut) – i Hartford, Connecticut